Olacaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Olacaceae ingår i ordningen sandelträdsordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Olacaceae 59 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Olacaceae